Ruhelos ist der Titel folgender Werke:

 Ruhelos (2009), französisch-deutscher Film von Patrice Chéreau
 Ruhelos (2012), britischer Fernsehfilm von Edward Hall